Suspension kan have flere betydninger:
 Suspension (jura), midlertidig eksklusion som straf
 Suspension (kemi), en blanding af fast stof og væske